XMajor je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Major (Kaiserliche Heer)
 Major (Reichswehr)
 Major (Wehrmacht)
 Major (Kriegsmarine)
 SS-Sturmbannführer
 Major (Volksarmee)
 Major (Bundeswehr)

Glej tudi 

 Major